— японский футболист, полузащитник клуба «Сересо Осака». Победитель Кубка Азии 2011 года.

Клубная карьера

«Сересо Осака» 
Синдзи родился в Кобе и начинал тренироваться в школах родного города. В 12 лет был приглашён в академию Мияги, откуда в 16 лет был приглашён в клуб «Сересо Осака». Стал первым японским футболистом, подписавшим профессиональный контракт до окончания школы. В 2007 году дебютировал за клуб во второй Джей-лиге. В 2009 году помог клубу вернуться в Джей-Лигу. В 2010 году дебютировал в Джей-лиге, сыграв 11 матчей и забив 7 мячей.

«Боруссия Дортмунд» 
Прекрасный старт в «Сересо Осака» укрепил позицию дортмундской «Боруссии» в том, что Синдзи сможет усилить клуб. 1 июля 2010 года стало известно, что клубы договорились между собой о трансфере. 12 июля Синдзи подписал контракт с дортмундцами сроком на три года. Сумма трансфера составила 300 тыс. евро. 13 июля дебютировал в составе «Боруссии» в товарищеском матче на предсезонном сборе против команды «Лотте», играющей в Регионаллиге. Матч закончился победой «жёлто-чёрных» со счётом 4:1, Синдзи вышел на поле с первых минут и неплохо играл до своей замены во втором тайме.

«Манчестер Юнайтед» 
5 июня 2012 года было объявлено о переходе Кагавы в английский клуб «Манчестер Юнайтед». 22 июня футболист прошёл медицинское обследование в Манчестере, получил разрешение на работу и подписал с клубом четырёхлетний контракт.
20 августа дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Эвертона». 25 августа забил свой первый гол за «Юнайтед» в матче против «Фулхэма».
2 марта 2013 года в матче Премьер-лиги против «Норвич Сити» сделал свой первый хет-трик в составе «Манчестер Юнайтед».

Возвращение в «Боруссию» 
31 августа 2014 года вернулся в дортмундскую «Боруссию» за 8 млн евро. Забил мяч в своём первом же после возвращения матче против «Фрайбурга» (3:1). Является основным игроком команды. Провёл за неё в чемпионате Германии 57 матчей и забил 14 голов.

14 июля 2017 года игрок продлил контракт с клубом до лета 2020 года. Прежний контракт Кагавы с «Боруссией» был в силе до 2018 года.

«Бешикташ» 
С 31 января 2019 года и до конца сезона 2018/19 арендован «Бешикташем».

Карьера в сборной 
Участник молодёжного чемпионата мира 2007 года. Был членом олимпийской сборной, принимал участие в Олимпийских играх 2008 года. 24 мая 2008 года дебютировал в главной команде страны товарищеским матчем с командой Кот-д’Ивуара, завершившемся победой японцев со счётом 1:0. До 2019 года Кагава являлся основным в Сборной Японии, на его счету 97 матчей и 31 гол.

Достижения 
Командные

Боруссия (Дортмунд)
 Чемпион Бундеслиги (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Германии (2): 2012, 2017

Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Англии: 2013

ПАОК
 Обладатель Кубка Греции: 2021

Сборная Японии
 Обладатель Кубка Азии: 2011
Личные
 Лучший азиатский легионер: 2012

Статистика выступлений

Личная жизнь 
После перехода Кагавы в «Манчестер Юнайтед» британские таблоиды распространили информацию о том, что Синдзи встречается с японской порноактрисой Амэри Итиносэ. Позднее эти слухи были опровергнуты.

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Сент-Трюйден»